Wohlsein steht für:
 Wohlbefinden
 einen Trinkspruch, siehe Prosit